Ribeira do Pombal kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ribeira do Pombal (ort), Bahia, 
 Rio Massacará, periodiskt vattendrag, Bahia, 
 Ribeira do Pombal (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar